Jungen steht für:

 Plural von Junge
 Jungen (St. Niklaus), Weiler bzw. Alp der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz

Jungen ist der Familienname folgender Personen:
 André Jungen (* 1968), Schweizer Skilangläufer
 Brian Jungen (* 1970), kanadischer Künstler 
 Christian Jungen (* 1973), Schweizer Filmhistoriker und Filmkritiker

 Peter Jungen (* 1939), deutscher Unternehmer und Wirtschaftspolitiker

Zum Jungen steht für:
 Zum Jungen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Johann Hieronymus von und zum Jungen (1660–1732), kaiserlicher Feldmarschall
 Johann Maximilian zum Jungen (1596–1649), deutscher Diplomat und Gelehrter, Stifter der Bibliotheca Jungiana